Die Communauté de communes du Cap Corse ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Corse in der Region Korsika. Sie wurde am 2. Januar 2014 gegründet und umfasst 18 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Ville-di-Pietrabugno und somit außerhalb des Gemeindeverbandes.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Cap Corse
Gegründet 2014